El Regalo peut désigner :

El Regalo : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sosa dans l'État de Barinas ;
 El Regalo : capitale de la paroisse civile d'El Regalo, dans la municipalité de Sosa dans l'État de Barinas.

Homonymie de toponyme